Königstedt steht für:

 Königstedt (Salzwedel), Ortsteil von Salzwedel, Land Sachsen-Anhalt
 Königstedt (Wüstung), Wüstung bei Gransee, Land Brandenburg

Siehe auch:
 Königsstädt
 Königstadt